Oenanthe — международное научное (латинское) название двух таксонов:
  — род воробьиных птиц,
  — род растений семейства Зонтичные.